Jelena Dokić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Lina Krasnoruckaja ha battuto in finale Nadia Petrova 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Virginie Razzano (terzo turno)
  Nadia Petrova (finale)
  Jennifer Hopkins (quarti di finale)
  Melissa Middleton (primo turno)
  Iroda Tulyaganova (semifinali)
  Lina Krasnoruckaja (campionessa)
  Eléni Daniilídou (semifinali)
  Mia Buric (secondo turno)

  Laura Bao (primo turno)
  Stanislava Hrozenská (terzo turno)
  Laura Granville (quarti di finale, ritiro)
  Hannah Collin (secondo turno)
  Anastasija Rodionova (terzo turno)
  Anikó Kapros (quarti di finale)
  Dája Bedáňová (quarti di finale)
  Katarina Basternaková (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999